Claude de France peut désigner :
 Claude de France (1499-1524), fille du roi Louis XII, reine de France par son mariage avec François Ier, duchesse de Bretagne ;
 Claude de France (1547-1575), petite-fille de la précédente, fille du roi Henri II, duchesse de Lorraine et de Bar par son mariage avec Charles III de Lorraine.
Homonymie capétienne